Franzpeter Goebels, pianiste allemand,
 Friedwart Goebels, pianiste allemand, fils du précédent.